Комсомольська площа — назва площ в різних населених пунктах держав колишнього СРСР

 Комсомольська площа — площа в Москві
 Комсомольська площа — площа в Казані

 Комсомольська площа — площа в Полтаві